Die Nationalliga A Playoffs 2019 waren die Play-offs der Nationalliga A 2018/19. Sie waren die 22. Play-offs der Nationalliga A.

Modus 
Die Spiele wurden im Best-of-Five Modus ausgetragen.

Viertelfinale 
Der Erste der Finalrunde spielt gegen den Letzten der Abstiegsrunde.

Der Zweite der Finalrunde spielt gegen den Zweitletzten der Abstiegsrunde.

Der Dritte der Finalrunde spielt gegen den Letzten der Finalrunde.

Der Vierte der Finalrunde spielt gegen den Fünften der Finalrunde.

Halbfinale 
Der Sieger des Viertelfinales 1 spielt gegen den Sieger des Viertelfinales 4.

Der Sieger des Viertelfinales 2 spielt gegen den Sieger des Viertelfinales 3.

Finale 
Die Sieger der Halbfinale spielen um den Schweizermeistertitel.

Playoffs Baum

Spiele

Viertelfinale

(1) Kadetten Schaffhausen gegen (8) RTV 1879 Basel 
Übersicht

Basil Berger bekam nach 36 Sekunden eine Blaue Karte, weil er einen Gegner ins Gesicht griff. Das Schiedsgericht beurteilte die Aktion als ungestüm, dadurch bekam er keine Spielsperre.

Die zwei Mannschaften spielten noch keine Playoff-Spiele gegeneinander.

(2) Pfadi Winterthur gegen (7) HC Kriens-Luzern 
Übersicht

Die zwei Mannschaften spielten noch keine Playoff-Spiele gegeneinander.

(3) HSC Suhr Aarau gegen (6) Wacker Thun 
Übersicht

Milan Skvaril bekam, nachdem er mit den Armen den Thuner Nicolas Raemy im Gesicht traf, die Blaue Karte, ebenso Nikola Isailović weil er Cedric Manse mit einem Schlag im Gesicht traf. Das Schiedsgericht erteilte beiden Spielern je zwei Spiele Sperre. Nach einem Rekurs von HSC Suhr Aarau wurde die Sperre für Milan Skvaril am Mittwoch auf ein Spiel reduziert.

(4) BSV Bern gegen (5) TSV St. Otmar St. Gallen 
Übersicht

Die zwei Mannschaften spielten noch keine Playoff-Spiele gegeneinander.

Halbfinale

(1) Kadetten Schaffhausen gegen (4) BSV Bern gegen 
Übersicht

(2) Pfadi Winterthur gegen (6) Wacker Thun 
Übersicht

Finale: (1) Kadetten Schaffhausen gegen  (2) Pfadi Winterthur 
Übersicht

Meistermannschaft von Kadetten Schaffhausen

Statistik

Zuschauer

Mannschaft

Spieler

Weblinks 
Webseite
Matchcenter

Einzelnachweise 

2019